Een Estse weg: Route 6 (Estland)
Een fietsroute: Landelijke fietsroute 6